Mouterre-Silly est une commune française du département de la Vienne
 Mouterre-sur-Blourde est une commune française du département de la Vienne.